Помо́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Поморская улица — улица в Архангельске.
 Поморская улица — улица в Москве.
 Поморская улица — название Макаровской улицы в Кронштадте в 1732—1909 годах.

Другое 
 Поморская улица — музей в Кракове.

См. также 
 Поморский проезд